Szlovénia
szlovén nyelv
szlovén nép